Pasłęk, een stad in Polen die tot 1945 Preußisch Holland heette
 Preußisch Holland (kreis), het Duitse district rond de stad Preußisch Holland